

Acronimi 
 DDL gruppo di designer ed architetti (J. De Pas, D. D'Urbino e P. Lomazzi) fondato nel 1966 a Milano
 Dino De Laurentis – produttore cinematografico italiano, nonché la casa di produzione omonima

Sigle 
 Data Definition Language – linguaggio usato in SQL
 Det Danske Luftfartselskab – compagnia aerea danese
 Direct Download Link – tipo di collegamento ipertestuale che punta a un indirizzo dal quale è possibile scaricare un file
 Disegno di legge – progetto di legge

Religione 
 D.D.L. – Figlie del Divino Amore